A Sound of Thunder peut désigner :
 A Sound of Thunder, titre original de la nouvelle Un coup de tonnerre écrite par Ray Bradbury et publiée en 1952 ;
 A Sound of Thunder, un jeu vidéo développé par Mobius Entertainment et sorti en 2004 ;
 A Sound of Thunder, titre original du film américain Un coup de tonnerre réalisé par Peter Hyams en 2005.